Pluma en ristre es el primer disco en solitario de Silvio Rodríguez. De dicho disco el propio Silvio ha expresado:

El disco fue hecho para la Editorial Pluma en Ristre y editado por la EGREM-CNC.

Lista de canciones
 «De la ausencia y de ti, Velia».
 «No pienses, no digas».
 «Proposiciones».
 «Cuántas veces al día».

Álbumes de Silvio Rodríguez
Álbumes debut de 1969
Álbumes en español